Józef Kępiński – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości, dowódca III batalionu 57 pp
 Józef Lucjan Kępiński (1900–1964) – podpułkownik pilot Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Józef Kępiński (1917–1981) – inżynier chemik, nauczyciel akademicki, rektor Politechniki Szczecińskiej

Zobacz też 
 Lucjan Józef Kępiński (1892–1979) – pułkownik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari

Uwagi

Przypisy